Pierre Frank (ou Pierre Franck) (1905-1984), dirigeant trotskiste français.
 Pierre Franck (1922-2013), personnalité française du théâtre.